Ву́лиця Гна́та Юри́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Гната Юри — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Гната Юри — вулиця у Києві.
 Вулиця Гната Юри — вулиця у Кропивницькому.

Вулиці, названі на честь людей
Гнат Юра